Moshesh ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Moshesh (Basotho) († 1870), afrikanischer Häuptling, Gründer der Basotho-Nation, heute Lesotho 
 Nthati Moshesh (* 1969), südafrikanische Schauspielerin